Кассаман () — гимн Алжира. Текст написан Муфди Закария, музыка — египетским композитором Мохаммедом Фавзи.

История 
Текст гимна написан в 1956 году «поэтом алжирской революции» Муфди Закариёй когда тот находился в тюрьме «Серкаджи-Бербарусс». Через семь лет после обретения Алжиром независимости Кассаман стало национальным гимном.

Текст и перевод

Примечания

Ссылки 
 Полный текст гимна в Викитеке на арабском языке.
 MP3 версия

Государственные символы Алжира
Алжир
Песни 1956 года